Belalcázar, comune della Colombia nel Dipartimento di Caldas
Belalcázar, comune della Spagna nella Provincia di Cordova